Arrondissementet Évry er et fransk arrondissement, der ligger i departementet Essonne. Arrondissementet består af 17 cantoner. Hovedbyen er Évry.

Eksterne henvisninger 
 

Arrondissementer i Essonne